łata
 łata murarska – długa deska z poziomicą
 łata/łatka – poprawka lub uaktualnienie do programu
 łata – kawałek tkaniny naszyty na uszkodzoną część odzieży lub innego wyrobu tekstylnego
 łata wodowskazowa
 łata niwelacyjna (termin geodezyjny)
 łata – część tylnej ćwierćtuszy wołowej